Новохатько — фамилия. Известные носители:
 Новохатько, Владимир Данилович (1941) — советский борец классического стиля.
 Новохатько, Михаил Степанович (1907—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.